Паразит може да се отнася за:
 Паразит, организъм, който се храни за сметка на друг организъм
 „Паразит“, американски филм от 1982 г.
 „Паразит“, южнокорейски филм от 2019 г.